William Caswell est un nom pouvant désigner:

 (1754-1785), homme politique américain de la Caroline du Nord
 (1947-2001), physicien américain
, chanteur et compositeur country américain

Caswell, William